Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de 15 quilòmetres en estil lliure d'esquí de fons en categoria masculina, que unida a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs. Sobre un recorregut de 15 quilòmetres cada esquiador de fons sortí a intervals de mig minut per fer el recorregut.

Aquesta prova es realitzà el 15 de febrer de 2010 a les instal·lacions esportives del Whistler Olympic Park. Participaren un total de 96 esquiadors de 50 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí de fons 2006: 15 km. masculins 
  www.vancouver2010.com - Esquí de fons 2006: 15 km. masculins

Esquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 2010